Zmigrod bezeichnet:
 Żmigród, Stadt in der gleichnamigen Stadt- und Landgemeinde in Polen
 Blanka Zmigrod (1924–1992),  polnisch-jüdische Holocaust-Überlebende, Mordopfer eines Rechtsterroristen

Siehe auch:
 Żmigródek, Dorf in der o. g. Gemeinde